Gentry bezeichnet

 eine historische Gesellschaftsschicht in England, siehe Gentry
 eine Metalband, siehe die Nachfolgeband Helloween
 Gentry (Automarke), britische Automarke

Gentry ist der Familienname folgender Personen:
 Alwyn Gentry (1945–1993), US-amerikanischer Botaniker

 Antonia Gentry (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Bobbie Gentry (* 1942 als Roberta Streeter), US-amerikanische Country-Sängerin
 Brady P. Gentry (1896–1966), US-amerikanischer Politiker
 Chuck Gentry (1911–1988), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Curt Gentry (1931–2014), US-amerikanischer Schriftsteller
 Doug Gentry († 2007), US-amerikanischer Wrestlingpromoter
 Francis G. Gentry (* 1942), US-amerikanischer Germanist
 Gary Gentry (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gerald Gentry († 2014), britischer Dirigent und Violinist
 Hollis Gentry (1954–2006), US-amerikanischer Saxophonist, Musikproduzent und Komponist
 Howard Scott Gentry (1903–1993), US-amerikanischer Botaniker
 Jacob Gentry (* 1977), US-amerikanischer Regisseur
 Johnnie Lee Gentry (* 1939), Botaniker
 Kenneth Gentry (1961–1997), US-amerikanischer Mörder
 Meredith Poindexter Gentry (1809–1866), US-amerikanischer Politiker
 Roger Gentry († 2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Rufe Gentry (1918–1997), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ruth Gentry (1862–1917), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gentry (Arkansas)
 Gentry (Idaho)
 Gentry (Missouri)
 Gentry (Tennessee)
 Gentry (Texas)

Siehe auch:
 Gentry County
 Gantry